

Cinema 
 I nomadi  – film del 1913 diretto da Elvira Notari
 I nomadi  – film del 1960 diretto da Fred Zinnemann

Musica 
 I Nomadi  – gruppo musicale italiano
 I Nomadi  – album dei Nomadi del 1968
 I Nomadi  – album dei Nomadi del 1980
 I Nomadi  – album dei Nomadi del 1993

Pagine correlate 
Nomadi (disambigua)